Соревнования по триатлону на летних Олимпийских играх 2016 года прошли 18 августа и 20 августа. Были разыграны 2 комплекта наград.

Медали

Общий зачёт 
(Жирным выделено самое большое количество медалей в своей категории; принимающая страна также выделена)

Медалисты

Спортивные объекты

Расписание 

18 августа: 11:00-13:15, Мужчины 20 августа: 11:00-13:30, Женщины

Квалификация

Ссылки 
 Международная федерация триатлона